Chiara Ingrao (1949) – politica italiana e figlia di Pietro Ingrao
 Francesco Ingrao (1843-1918) – politico italiano e nonno di Pietro Ingrao
 Ignazio Ingrao (1969) – giornalista italiano
 Marco Ingrao (1982) – calciatore italo-belga
 Pietro Ingrao (1915-2015) – politico italiano